En la mitología griega, Nonacris (griego Antiguo: Νώνακρις Nônakris) era la esposa del rey Licaón de Arcadia y la madre de Calisto, y de quien se creía que la ciudad de Nónacris había tomado su nombre. Por esta ciudad, a Hermes y Evandro se les llama Nonacríates y Nonacrios (en arcadio). Según otra versión, la esposa de Licaón pudo ser la ninfa Cilene.

Notas

Referencias 

 Dionisio de Halicarnaso, Antigüedades Romanas. Traducción inglesa por Earnest Cary en el Loeb Biblioteca Clásica, 7 volúmenes. Harvard Prensa Universitaria, 1937-1950. Versión on-line en Bill Thayer  Sitio de Web
 Dionisio de Halicarnaso, Antiquitatum Romanarum quae supersunt, Vol I-IV. . Karl Jacoby. En Aedibus B.G. Teubneri. Leipzig. 1885. El texto griego disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Pausanias, Descripción de Grecia con una Traducción inglesa por W.H.S. Jones, Litt.D., y H.Un. Ormerod, M.Un., en 4 Volúmenes. Cambridge, MA, Harvard Prensa Universitaria; Londres, William Heinemann Ltd. 1918.   . Versión on-line en el Perseus Biblioteca Digital
 Pausanias, Graeciae Descriptio. 3 vols. Leipzig, Teubner. 1903.  El texto griego disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Ovidio, Fasti traducido por James G. Frazer. Versión on-line en el Topos Proyecto de Texto.
 Ovidio, Fasti. Señor James George Frazer. Londres; Cambridge, MA. William Heinemann Ltd.; Harvard Prensa Universitaria. 1933. El texto latino disponible en el Perseus Biblioteca Digital.
 Esteban de Bizancio, Stephani Byzantii Ethnicorum quae supersunt, editado por August Meineike (1790-1870), publicado en 1849. Unas cuantas entradas de este manual antiguo importante de nombres de sitio ha sido traducido por Brady Kiesling. Versión on-line en el Topos Proyecto de Texto.

Personajes de la mitología griega
Reinas en la mitología griega
Arcadia